Kaban – sovrano cazaro
Kaban – serie di laghi nella città russa di Kazan'